Por liberdade condicional pode estar à procura de:
Liberdade condicional - sistema de punição no direito penal.
Liberdade condicional - filme de 1978.
Liberdade Condicional - livro de 1980 do autor modernista brasileiro Sinval Medina. 

Desambiguação